Le sigle E902 peut désigner:
 E902, numéro E de la cire de Candelilla, un émulsifiant ;
 Route européenne 902 qui relie de Bailén à Malaga en Espagne.